Kalmann ist der Familienname folgender Personen:
 Meta Kalmann (1856–1895), deutsche Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Calmann
 Kálmán
 Kallmann